



La baie des Ha! Ha! sur la rivière Saguenay au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
La baie des Ha! Ha! sur le fleuve Saint-Laurent sur la Côte-Nord.
Village de Baie-des-Ha! Ha! situé près de la précédente qui fait aujourd'hui partie de la municipalité de Gros-Mécatina.

Voir aussi 
Baie du Ha! Ha! sur le fleuve Saint-Laurent au Bas-Saint-Laurent.

Homonymie de toponyme